FM Cidade de Piripiri é uma emissora de rádio brasileira, que encontra-se localizada na cidade de Piripiri, no Estado do Piauí, e foi fundada oficialmente no dia 08 de maio de 1988, podendo ser sintonizada pela frequência FM 97,90 MHz.

Referências
 http://180graus.brasilportais.com.br/piripiri/
 http://www.meionorte.com/piripiri,fm-cidade-97-9-21-anos-no-ar,84353.html

Ligações externas 
 

Estações de rádio do Piauí
Estações de rádio fundadas em 1988